Зинн:

Топоним
Зинн — коммуна в Германии
Зинн — река в Германии

Фамилия
Зинн, Говард — американский историк, политолог, драматург и левый интеллектуал
Зинн, Ханс-Вернер — немецкий экономист

См. также 
Зин (значения)